Ворожба́:

 Ворожба — см. заговор, ведовство, гадания
 Ворожба — город в Сумской области Украины
 Ворожба — узловая станция юго-западной железной дороги Украины
 Ворожба — село в Лебединском районе Сумской области Украины
 Ворожба — река в Тверской области, левый приток реки Волчина
 Ворожба — река в Сумской области, правый приток реки Псёл.